Isaäc Rammelman Elsevier (1770-1841)
Isaäc Rammelman Elsevier (1802-1877)